

Origine 
Le nom est à l'origine une forme abrégée de noms qui commencent par le mot vieux haut-allemand « ot » (possession, héritage), comme Otfried, Ottokar.

Prénom 
 Voir la fiche Wikipédia dédiée au prénom Otto.
 (né en 1968), chanteur et compositeur brésilien.
 

La forme française de ce prénom est  ou .
Autre forme dérivée : .

 Patronyme 

 Barry Otto (1941-), acteur australien ;
 Bernhard Christian Otto (1745-1835), naturaliste allemand ;
 Björn Otto (1977-), athlète allemand, pratiquant le saut à la perche ;
 Christoph Friedrich Otto (1783-1856), jardinier et botaniste allemand ;
 David Otto (1999-), footballeur allemand ;
  ;
 Everard Otto (1685-1756), jurisconsulte allemand, professeur d'université et écrivain ;
 Felix Otto (né en 1966), mathématicien allemand ;
 Frank Otto (né en 1959), joueur allemand de water-polo ;
 Frei Otto (1925-2015), architecte allemand ;
 Friederike Otto (1982-), climatologue britannique ;
 Götz Otto (1967-), acteur allemand ;
 Gustav Otto (1883-1926), ingénieur allemand, fondateur de BMW ;
 Jan Otto (1841-1916), éditeur tchèque, connu pour l'encyclopédie qui porte son nom ;
 Joel Otto (1961-), joueur professionnel américain de hockey sur glace ; 
 John Otto (1977-), musicien américain, connu comme batteur du groupe Limp Bizkit ;
 John Conrad Otto (1774-1844), médecin américain ;
 Kristin Otto (née en 1966), nageuse allemande ;
 Krynauw Otto (né en 1971), joueur sud-africain de rugby à XV ;
 Louis-Guillaume Otto (1753-1817), diplomate français ;
 Louise Otto (1896-1975), nageuse allemande ;
 Marc Otto (1600-1674), juriste strasbourgeois, chanoine et diplomate ;
 Marius-Paul Otto (1870-1939), chimiste français ; 
 Michael Otto (1943-), président de Otto Group, la principale entreprise de vente par correspondance au monde ;
 Miranda Otto (née en 1967), actrice australienne ;
 Nikolaus Otto (1832-1891), ingénieur allemand ;
 Rudolf Otto (1869-1969), théologien allemand et historien des religions ;
 Simon Otto (1973-), animateur et réalisateur suisse ;
 Sylke Otto (née en 1969), lugeuse allemande ;
 Valentin Otto (1529-1594), musicien saxon et un Thomaskantor à Leipzig ;
 Walter F. Otto (1874-1958), helléniste et philologue allemand ;
 Walter Otto (1878-1941), historien de l'Antiquité allemand.

 Pseudonyme 
 Otto Wegener (1849-1924), connu sous le nom « OTTO », photographe ;
 Otto T. est un éditeur et auteur français de bande dessinée.

 Hydronyme 
 La rivière Otto, cours d'eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

 Toponyme 

 Otto, une ville située dans le comté de Cattaraugus, dans l'État de New York.

 Divers 
 Otto, une émission de télévision animée par Tom Novembre sur Paris Première ;
 Otto la loutre, une mascotte olympique des Jeux paralympiques d'hiver de 2002 de Salt Lake City ;
 Otto, un film de 1998 de Stig Bergqvist ;
 Otto Bus, un personnage de la série Les Simpson ;
 Lettre O dans l'alphabet radio néerlandais, radioamateur américain et finnois ;
 La liste Otto, nom donné au document intitulé « Ouvrages retirés de la vente par les éditeurs ou interdits par les autorités allemandes », publié le 28 septembre 1940 ;
 C'est un palindrome français ;
 Otto, autobiographie d'un ours en peluche est un livre illustré pour enfants de Tomi Ungerer ;
 Dans l'univers imaginaire de Faucongris'', Otto est un puissant magicien ;
  ;
 Musique de SCH : Otto

Commerce 
 Otto Group,  de vente par correspondance dans le monde.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom allemand
Patronyme germanique
Homonymie de titre